Кубок Китайской футбольной ассоциации Yanjing Beer 2022 ( ) — 24-й розыгрыш национального Кубка по футболу при спонсорской поддержке компании Yanjing Beer. Турнир стартовал 20 августа 2022 года и завершится 8 января 2023 года. Победитель получит право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24.

Действующим обладателем кубка является Шаньдун Тайшань.

Расписание и формат 
В этом сезоне в турнире примет участие 41 команда из четырёх дивизионов Китайского чемпионата. На стадиях 1/4 и 1/2 введены двухматчевый формат.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Примечания 

Кубок Китайской футбольной ассоциации
2022 год в Китае